Пливање на Олимпијским играма 2008 је један од 28 спортова на програму Олимпијских игара у Пекингу у Кини.

Такмичење у пливању ће се одржати од 9 до 21. августа у Националном центру за водене спортове у Пекингу. На програму ће бити 34 пливачке дисциплине по 17 у обе конкуренције мушкој и женској. То је највећи број дисцилина у пливању на свим досадашњим оджаним Олимпијским играма.

Ове године ће се поред стандарних дисцилина у пливању у базену, први пут увести и нова дисциплина у обе конкуренција. То је маратон на 10 км, које ће се одржати ван базена на отвореној (слободној) води.

Календар такмичења

Земље учеснице 
Учествало је 1.026 спортиста (571 мушкараца и 455 жена) из 162 земаље. Америчка Самоа, Боцвана, Комори, Демократска Република Конго, Кукова Острва, Маршалска Острва и Танзанија  имале су званични деби у пливању на олимпијским играма.  Истовремено, Белгија, Доминиканска Република, Кувајт, Холандски Антили и Таџикистан после 8 година поново су на играма.

{| class="wikitable" style="width:90%; font-size:90%;"
|-
!colspan="4"|Списак земаља учесница
|-
|valign=top|
  (2)
  (5)
  Америчка Девичанска Острва (1)
  (2)
  (1}
  (2}
  (1}
  (11}
  (1}
  (43}
  (12}
  (2}
  (4}
  (2}
  (2}
  (4}
  (8}
  (7}
  (2}
  (2}
  (2}
  (1}
  (2}
  (25}
  (4}
  (2}
  (1}
  (3) 
  (13)
  (1)
  (1)
  (1}
  (2}
  (2) 
  (18)
  (1)
  (9)  
  (1) 
  (1)      
  (3)
  (2)

   (3)
  (1) 
  (9)
  (2)}  
  (2) 
  (7)
  (4) 
  (2)  
  (3)  
  (3) 
  (8) 
  (34) 
  (3) 
  (31)  
  (1}  
  (2)
  (16)
  (24)
  (12) 
  (2)
  (2) 
  (2)  
  (27) 
  (1)
  (2)
  (42)
  (5)
  (2)
  (2)
  (5)
  (1) 
  (1) 
  (2)  
  (1) 
  (2)
  (1)
  (2) 
  (2)  
  (2)
  (2)    
  (9) 

   (4) 
  (2)
  (28)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (5)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (6)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (25)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (15)
  (4)
  (1)
  (4)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (15)
  (4)
  (10)
  (2)
  (6)
  (35)
  (2)

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (43)
  (3)
  (10)
  (5)
  (3)
  (9)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (3)
  (2)
  (2)
  (11)
  (2)
  (7)
  (1)
  (37)
  (23)
  (3)
  (5)
  (1)
  (35)
  (18)
  (4)
  (2)
  (13)
  (1)
  (10)
  (2)
  (7)
  (18)
  (23 )
  (2)
|}

Резултати

Пливање у базену

Мушкарци

Жене

Пливање на отвореним водама

Биланс медаља

Нови олимпијски и светски рекорди у пливању за мушкарце постигнути на Олимпијским играма 2008. 

Мушкарци су оборили 26 олимпијских и 14 светских рекорда.

Нови олимпијски и светски рекорди у пливању за жене постигнути наа Олимпијским играма 2008. 

Жене су обориле 29 олимпијских и 11 светских рекорда.

Види још 
 Пливање на олимпијским играма

Спољашње везе 
  Званични сајт Пекинг 2008.
  Информације ФИНА.

Пливање на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2008.